Шон Ме́рдок (; ) — шотландский футболист, Вратарь. Играл за «Данфермлин Атлетик»«Форфар Атлетик», «Гамильтон Академикал», «Аккрингтон Стэнли», «Хиберниан» и «Рочестер Райнос». Бывший игрок сборных Шотландии до 18 и 19 лет.

Карьера

Клубная 
Начинал заниматься футболом в академии «Харт оф Мидлотиан», но в 2003 переехал играть в «Данфермлин Атлетик». После перехода ещё два года играл за «молодёжку». В 2005 на правах аренды играл за «Форфар Атлетик», который позже продлил его аренду. В следующем сезоне снова был арендован «Форфаром». Позже ездил в аренду играть за «Гамильтон Академикал». В 2007 году дебютировал в «Данфермлине», сыграв матч Кубка УЕФА против «Хеккена». В конце года Шон покинул команду и подписал контракт с «Гамильтон Академикал». В команде числился три года, за которые сыграл всего 14 матчей, будучи не в состоянии конкурировать с основными вратарями клуба, в 2011 покинул команду. Позже подписал контракт с английским клубом «Аккрингтон Стэнли», который по итогам года тоже покинул. В октябре 2012 стал игроком «Хиберниана».

Международная 
Вызывался в сборную Шотландии (до 18) в 2003 году, будучи игроком «молодёжки» «Данфермлин Атлетик». Сыграл за неё 11 матчей. В 2006 сыграл восемь матчей за сборную до 19 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Данфермлин Атлетик»

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Данфермлин Атлетик»
Игроки ФК «Форфар Атлетик»
Игроки ФК «Гамильтон Академикал»
Игроки ФК «Аккрингтон Стэнли»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Рочестер Райнос»